Існують такі значення:
 Критика1 — розгляд і оцінка когось чи чогось, із метою виявлення та усунення вад, хиб.
 Критика (розмовне)2 — вказівка на вади, хиби.
 Критика3 — негативна думка про що-небудь.

 Критика4  — літературний жанр, завданням якого є розгляд, тлумачення та оцінка літературних, мистецьких або наукових творів. (літературна критика, театральна критика).

 Критика (видавництво) — видавництво в Києві.

 Критика (часопис) — сучасний український інтелектуальний часопис аналітичної есеїстики, публіцистики та рецензій

 Krytyka — польський опозиційний політичний часопис (1978—1994)

Похідні терміни 
 Критицизм — критичне1 ставлення до чогось.

 Критик1 — той, хто аналізує, оцінює літературні, мистецькі та наукові твори Фахівець, який займається критикою.

 Критик2 — людина, що аналізує, розглядає різні життєві явища, дає кому-, чому-небудь оцінку, вявляє вади, хиби.

 Критикан (розмовне) — людина, схильна до дріб'язкової, уїдливої, упередженої критики.

Примітки

Посилання 
 Критиканство  //